6 жіноча шахова Олімпіада тривала з 15 вересня по 7 жовтня 1974 року в колумбійському місті Медельїн.

У змаганнях взяли участь 77 шахісток з 26 команд, які зіграли 314 партій. Команда Колумбії була представлена двома командами. (Друга команда Колумбії брала участь поза конкурсом тільки у фіналі "С").

Регламент 
Турнір проходив за круговою системою за два раунди.
Всі команди були поділені на 5 півфінальних груп по 5 учасників у кожній, дві перші команди з кожної групи склали фінал "А". Наступні дві - фінал "В". Команди які зайняли останні місця потрапляли до фіналу "С".
Місця визначались згідно з кількістю набраних ігрових очок, при їхній рівності - враховувались командні очки (КО). Далі - особисті зустрічі і коефіцієнт Бергера відповідно.

У разі, якщо однакову кількість очок набирали претенденти на золоті нагороди - коефіцієнт Бергера не враховувавсь - команди грали додаткову фінальну гру між собою.

Результати

Півфінали

Група А 

 Очки — сума набраних очок усіма шахістками (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку);
 КО — неофіційні командні очки (КПер — перемога команди, КНіч — нічия, КПор —поразка), набрані всією командою (2 за перемогу команди, 1 — нічия, 0 — поразка).
 Б - Коефіцієнт Бергера.

Група В

Група С

Група D

Група Е

Фінали

Фінал А 
 Головний фінал не визначив переможця. Команди СРСР та Румунії набрали однакову кількість очок, тому був зіграний додатковий матч, в якому перемогли шахістки СРСР 3-1 (2-0, 1-1).

Фінал В

Фінал С 
 К - Додаткові команди.

Джерела 
 OlimpBase 

Шахові олімпіади
1974 у шахах
Спорт у Колумбії
Вересень 1974
Жовтень 1974